Kosenko ist der Familienname folgender Personen:

Dmitri Anatolyevich Kosenko (* 1992), russischer Fußballspieler
Dmitry Sergeyevich Kosenko (* 1986), russischer Fußballspieler
Viktor Kosenko (1896–1938), ukrainischer Komponist, Lehrer und Pianist